Compromis bezeichnet

 eine spanische Partei, siehe Compromis (Partei)
 ein niederländischer Adelszusammenschluss, siehe Eidverbund der Adligen